Космическа скорост може да се отнася за:
 Първа космическа скорост
 Втора космическа скорост
 Трета космическа скорост